Мрозовицький () — українське та польське прізвище.

Рід 
 Мрозовицькі — шляхетський рід пруського походження.

Персоналії 
 Павло Мрозовицький (бл. 1589—1640) — теребовлянський підстароста.
 Станіслав Мрозовицький (?—1649) — корсунський полковник.

Див. також 
 Морозенко

Українські прізвища
Польські прізвища